Сысола — река в России. Верхнее и среднее течение находятся в Гайнском районе Пермском крае, низовья — в Верхнекамском районе Кировской области. Впадает в реку Порыш по левому берегу в 64 км от её устья. Длина реки составляет 13 км.

Сысола вытекает из юго-западной части обширных Адовских болот, окружающих озеро Адово. Исток находится в Пермском крае близ границы с Кировской областью. Река течёт на юго-запад, затем на юго-восток по ненаселённому заболоченному лесу, незадолго до устья перетекает в Кировскую область. Впадает в Порыш в 11 км к северо-западу от деревни Южаки.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100112111100001334
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100133
 Код бассейна — 10.01.01.001
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Гайнского района
Реки Верхнекамского района
Притоки Порыша